Ashlag (yiddish : אשלג ; hébreu : אשלג) est un patronyme porté notamment par :

ordre chronologique
 Yehouda Ashlag (1885-1954), rabbin et kabbaliste israélien ;
 Baruch Ashlag (1907-1991), rabbin et kabbaliste israélien, fils du précédent ;
 Shlomo Ashlag (1909-1983), rabbin israélien, frère du précédent ;
 Ezekiel Ashlag (1936-2016), rabbin israélien, fils du précédent.

Patronyme juif